Вилюйск (; ) е град и административен център на Вилюйски улус в Якутия, Русия. Разположен е на десния бряг на река Вилюй, на около 590 km северозападно от Якутск. Населението на града към 2016 г. е 10 744 души.

История 
Селището е основано от казаци през 1634 г. под името Тюканское или Верхневилюйское. Затворници, участвали в Селската война на Емелян Пугачов построяват тук град през 1783 г. и му дават името Оленск. През 1821 г. Оленск е преименуван на Вилюйск.

Население

Климат 
Климатът във Вилюйск е субарктичен. Средната годишна температура е -8,2 °C, средната влажност на въздуха е 68%, а средното количество годишни валежи е около 285 mm.

Икономика 
Основните отрасли в града са дърводобивът е производството на строителни материали. Вилюйск разполага с летище и речно пристанище.

Източници 

Градове в Якутия